È stata a prima edizione del torneo.

In finale Sharon Fichman e Nina Stojanović hanno sconfitto Jeļena Ostapenko e Galina Voskoboeva con il punteggio di 2-6, 7-61, [10-6].

Teste di serie 

  Jeļena Ostapenko /  Galina Voskoboeva (finale)
  Monique Adamczak /  Han Xinyun (primo turno)

 Irina Bara /  Dalila Jakupovič (smeifinale)
 Oksana Kalashnikova /  Ena Shibahara (quarti di finale)

Riserve 
  Katarzyna Kawa /  Ankita Raina (quarti di finale)

Wildcard 

  Ksenia Aleshina /  Kamilla Bartone (primo turno)

 Veronika Pepelyaeva /  Anastasia Tikhonova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Baltic Open 2019